Konvex steht für:

 konvex, Eigenschaft einer reellwertigen Funktion in der Analysis, siehe konvexe und konkave Funktionen
 konvexe Fläche, nach außen gewölbte Fläche
 konvexer Kern, Begriff in der Geometrie und der Topologie
 konvexer Körper, geometrischer Körper in der Mathematik
 konvexe Menge, geometrische Figuren ohne einspringende Stellen
 konvexe Optimierung, Teilgebiet der (mathematischen) Optimierungstheorie

Konvexität steht für:

 Konvexität (Finanzmathematik), Eigenschaft von Anleihen

Siehe auch:
 Konvexgeometrie, Teilgebiet der Geometrie
 Konvexspiegel, nach außen gewölbte Spiegeloberfläche
 Sammellinse, nach außen gewölbte Linsenoberflächen